Le mot "grabotte" ou "grabote" désigne dans le parler stéphanois la benjamine, la plus jeune d'une famille (pour un garçon on dit : le coissou ou benjamin).

Bande-dessinée
L'insupportable Grabote et le lion Léonidas, série de Nicole Claveloux parue dans le magazine Okapi.
Grabotte la sotte, albums de Henriette Bichonnier et Anne Wilsdorf.

Série publiée dans Okapi